Incident (ICT), een verstoring in de dienstverlening waardoor de te verwachten service in zijn geheel of gedeeltelijk is verdwenen of dreigt te verminderen
Incident (festival), een festival in India
Incident (procesrecht), het incident in het burgerlijk procesrecht
Incident (bn.), incidentie (zn.), in de wiskunde gebruikte terminologie; in de meetkunde bij een speciale binaire relatie, nl. de incidentierelatie en in de grafentheorie, nl. de incidentiematrix

Zie ook 
The Incident (doorverwijspagina)